Zelić bzw. Zelic ist der Familienname der folgenden Personen:

 Antonio Zelić (* 1994), kroatischer Bobsportler
 Gerasim Zelić (1752–1828), dalmatinischer Autor und serbisch-orthodoxer Mönch
 Marina Zelić (1947–2018), jugoslawische bzw. kroatische Schachspielerin und Chemikerin 
 Matthias Zelic (* 1956), deutscher Schauspieler
 Mirko Zelić (* 1936), jugoslawischer bzw. kroatischer Geologe 
 Ned Zelic (* 1971), neuseeländischer Fußballspieler
 Obrad Zelić (* 1946), jugoslawischer bzw. serbischer Zahnmediziner 
 Sabrina Zelić (* 1967), kroatische Pianistin und Hochschullehrerin 
 Tomislav Zelić (* 1975), kroatischer Germanist